Blindheim kann stehen für:

 Blindheim, Gemeinde im Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Blindheim (Michelfeld), Weiler der Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Blindheim, Ortsteil von Ålesund, Norwegen
 Blindheim, Ortsteil von Bergen, Norwegen
 Elias Ragnvald Blindheim (1894–1971), norwegischer Schiffskapitän und Träger des norwegischen Kriegskreuzes 
 Svein Blindheim (1916–2013), norwegischer Offizier und Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Blenheim